Ел Венседор има више значења:

 Ел Венседор (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Венседор (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Венседор (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику